Zarieczje, Zareczcza, Zariczczia, hist. Zarzecze – nazwa toponimów w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie

Rosja 
:

m.in.:
 Zarieczje – wieś w Kraju Ałtajskim
 Zarieczje – wieś w Buriacji
 Zarieczje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie czelabińskim
 Zarieczje – wieś w obwodzie irkuckim
 Zarieczje – wieś w obwodzie kirowskim
 Zarieczje – wieś w Kraju Krasnodarskim
 Zarieczje – osiedle typu wiejskiego w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego
 Zarieczje – wieś w rejonie czeriemisinowskim obwodu kurskiego
 Zarieczje – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Zarieczje – wieś w rejonie manturowskim obwodu kurskiego
 Zarieczje – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Zarieczje – osiedle typu wiejskiego w rejonie sowietskim obwodu kurskiego
 Zarieczje – wieś w rejonie timskim obwodu kurskiego
 Zarieczje – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Zarieczje – chutor w rejonie żeleznogorskim obwodu kurskiego
 Zarieczje – osiedle typu wiejskiego w obwodzie lipieckim
 Zarieczje – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Zarieczje – osiedle typu wiejskiego w Kraju Nadmorskim
 Zarieczje – wieś w rejonie bieżanickim obwodu pskowskiego
 Zarieczje – wieś w rejonie łokniańskim obwodu pskowskiego
 Zarieczje – wieś w rejonie rudniańskim obwodu smoleńskiego
 Zarieczje – osiedle typu wiejskiego w Tatarstanie

Białoruś 
:
 Zareczcza – wieś w rejonie bereskim obwodu brzeskiego (sielsowiet Bereza)
 Zareczcza – wieś w rejonie bereskim obwodu brzeskiego (sielsowiet Siehniewicze)
 Zareczcza – wieś w rejonie iwacewickim obwodu brzeskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie kamienieckim obwodu brzeskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie lachowickim obwodu brzeskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie prużańskim obwodu brzeskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie orszańskim obwodu witebskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie bieszenkowickim obwodu witebskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie brasławskim obwodu witebskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie witebskim obwodu witebskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie horodeckim obwodu witebskiego (sielsowiet Dauhapolle)
 Zareczcza – wieś w rejonie horodeckim obwodu witebskiego (sielsowiet Dauhapolle)
 Zareczcza – wieś w rejonie horodeckim obwodu witebskiego (sielsowiet Dubrawa)
 Zareczcza – wieś w rejonie tołoczyńskim obwodu witebskiego (sielsowiet Słaunaje)
 Zareczcza – wieś w rejonie tołoczyńskim obwodu witebskiego (sielsowiet Tołoczyn)
 Zareczcza – wieś w rejonie uszackim obwodu witebskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie szarkowszczyńskim obwodu witebskiego (sielsowiet Łużki)
 Zareczcza – wieś w rejonie szarkowszczyńskim obwodu witebskiego (sielsowiet Bildziugi)
 Zareczcza – wieś w rejonie szumilińskim obwodu witebskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu homelskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie brahińskim obwodu homelskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie budzkim obwodu homelskiego (sielsowiet Kaszalowa)
 Zareczcza – osiedle w rejonie budzkim obwodu homelskiego (sielsowiet Kryusk)
 Zareczcza – osiedle w rejonie budzkim obwodu homelskiego (sielsowiet Lipinicze)
 Zareczcza – osiedle w rejonie budzkim obwodu homelskiego (sielsowiet Czabatowicze)
 Zareczcza – wieś w rejonie żłobińskim obwodu homelskiego
 Zareczcza – agromiasteczko w rejonie rohaczowskim obwodu homelskiego
 Zareczcza – osiedle typu miejskiego w rejonie rzeczyckim obwodu homelskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie swietłahorskim obwodu homelskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie ostrowieckim obwodu grodzieńskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie oszmiańskim obwodu grodzieńskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie werenowskim obwodu grodzieńskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie zdzięcielskim obwodu grodzieńskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie korelickim obwodu grodzieńskiego (sielsowiet Maluszycze)
 Zareczcza – wieś w rejonie korelickim obwodu grodzieńskiego (sielsowiet Jeremicze)
 Zareczcza – wieś w rejonie szczuczyńskim obwodu grodzieńskiego
 Zareczcza – chutor w rejonie szczuczyńskim obwodu grodzieńskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie bobrujskim obwodu mohylewskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie białynickim obwodu mohylewskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie hłuskim obwodu mohylewskiego
 Zareczcza – osiedle w rejonie krasnopolskim obwodu mohylewskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie mścisławskim obwodu mohylewskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie czauskim obwodu mohylewskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie borysowskim obwodu mińskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie wołożyńskim obwodu mińskiego (sielsowiet Dory)
 Zareczcza – wieś w rejonie wołożyńskim obwodu mińskiego (sielsowiet Pierszaje)
 Zareczcza – wieś w rejonie wołożyńskim obwodu mińskiego (sielsowiet Raków)
 Zareczcza – wieś w rejonie wilejskim obwodu mińskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie łohojskim obwodu mińskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie mińskim obwodu mińskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie nieświeskim obwodu mińskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie puchowickim obwodu mińskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie smolewickim obwodu mińskiego
 Zareczcza – wieś w rejonie smolewickim obwodu mińskiego (sielsowiet Draczkawa)
 Zareczcza – wieś w rejonie smolewickim obwodu mińskiego (sielsowiet Akciabrski)
 Zareczcza – wieś w rejonie stołpeckim obwodu mińskiego (sielsowiet Wiśniowiec)
 Zareczcza – wieś w rejonie stołpeckim obwodu mińskiego (sielsowiet Derewno)
 Zareczcza – wieś w rejonie stołpeckim obwodu mińskiego (sielsowiet Rubieżewicze)
 Zareczcza – wieś w rejonie czerwieńskim obwodu mińskiego

Ukraina 
:
 Zariczczia – wieś w obwodzie winnickim
 Zariczczia – wieś w rejonie włodzimierskim obwodu wołyńskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie maniewickim obwodu wołyńskiego
 Zariczczia – wieś w obwodzie dniepropetrowskim
 Zariczczia – wieś w rejonie korostenśkim obwodu żytomierskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie owruckim obwodu żytomierskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie różyńskim obwodu żytomierskiego
 Zariczczia – wieś w obwodzie zakarpackim
 Zariczczia – wieś w rejonie dolińskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie nadwórniańskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Zariczczia – wieś w obwodzie kijowskim
 Zariczczia – wieś w obwodzie kirowohradzkim
 Zariczczia – wieś w rejonie żydaczowskim obwodu lwowskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie mościskim obwodu lwowskiego (rada wiejska Berehowe)
 Zariczczia – wieś w rejonie mościskim obwodu lwowskiego (rada wiejska Dmytrowice)
 Zariczczia – przystanek kolejowy w powyższej wsi
 Zariczczia – wieś w rejonie samborskim obwodu lwowskiego (rada wiejska Wistowice)
 Zariczczia – wieś w rejonie samborskim obwodu lwowskiego (rada wiejska Wojutycze)
 Zariczczia – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie turczańskim obwodu lwowskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie orżyckim obwodu połtawskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie pyriatyńskim obwodu połtawskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie konotopśkim obwodu sumskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie romenśkim obwodu sumskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie szostkinśkim obwodu sumskiego
 Zariczczia – wieś w rejonie biłohirskim obwodu chmielnickiego
 Zariczczia – wieś w rejonie szepetiwskim obwodu chmielnickiego
 Zariczczia – wieś w obwodzie czerkaskim
 Zariczczia – wieś w rejonie wyżnyckim obwodu czerniowieckiego
 Zariczczia – wieś w rejonie nowhorod-siwerskim obwodu czerniowieckiego
 Zariczczia – wieś w rejonie snowski obwodu czerniowieckiego

Zobacz też 
 Zarzecze

Strony ujednoznaczniające